Grun steht für:

 den russischen Namen der Dörfer Hrun in der ukrainischen Oblast Sumy

Grun  ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Grün, später Bernard Grun (1901–1972), österreichisch-britischer Komponist, Dirigent und Publizist
 Frances Grun (1874–1946), deutsch-englische Schriftstellerin
 Jekaterina Alexejewna Grun (* 1958), russische Hürdenläuferin, siehe Jekaterina Alexejewna Fessenko
 Margarita Grun (* 1954), uruguayische Leichtathletin
 Paul Arnold Grun (1872–1956), deutscher Genealoge und Autor
 Ulrich Grun (1937–2017), deutscher Historiker, Kunsthistoriker, Pädagoge und Heimatforscher
 Werner Grun (* 1942), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gruhn
 Grün (Begriffsklärung)
 Groen